McGeoch ist der Familienname folgender Personen:

 John McGeoch (1955–2004), schottischer Gitarrist

Siehe auch:
 James McGeoch & Company, britischer Hersteller von Automobilen